Beni Mazâr kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Markaz Banī Mazār, region, Al-Minya, 
 Banī Mazār, ort, Al-Minya, 

Robotskapade Egyptenförgreningar